Золотово — название населённых пунктов в России:
 Золотово — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Золотово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Золотово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Золотово — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Золотово — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Золотово — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Золотово — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Золотово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Золотово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Золотово — деревня в Псковском районе Псковской области.

 Золотово — остановочный пункт на Рязанском направлении Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги.